Wandlung (aus althochdeutsch ) steht für:

 Energiewandlung, Austausch von Energie in eine andere Energieform, siehe Energiewandler
 Transsubstantiation von Brot und Wein in der Heiligen Messe
 Öffnen oder Schließen der Flügel eines Wandelaltars, der dadurch ein anderes Bild zeigt
 Rückerstattung des Kaufpreises, siehe Wandelung

Siehe auch:

 Wandel
 Wandler
 Die Wandlung
 Verwandlung